Kasten peut désigner :

Toponymes 
 Kasten bei Böheimkirchen, une commune autrichienne du district de Sankt Pölten-Land en Basse-Autriche.

Patronymes 
 Stan Kasten (né en 1952), un dirigeant sportif américain.
 Bernd Kasten (né en 1964), un historien allemand.